Tenisový turnaj WTA Estoril Open 2012 se konal ve dnech 28. dubna až 6. května v portugalském Estorilu. Dějištěm byl areál Estádio Nacional s otevřenými antukovými dvorci v Oeirasu. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Roberta Vinciová (semifinále)
  Maria Kirilenková (2. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
  Petra Cetkovská (čtvrtfinále)
  Čeng Ťie (2. kolo)
  Kaia Kanepiová (vítězka)
  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
  Mona Barthelová (odstoupila)
  Polona Hercogová ''(2. kolo, skreč)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Nina Bratčikovová
  Maria João Köhlerová
  Bárbara Luzová

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Kristina Barroisová
  Karin Knappová
  María-Teresa Torrová Florová
  Heather Watsonová
  Sloane Stephensová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
  Mona Barthelová (zranění levé nohy)
  Maria Kirilenková (zranění pravého hlezna)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= P Hercog
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= T Paszek
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= O Govorcova
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C Suárez Navarro
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= S Cîrstea
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Soler Espinosa
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= K Barrois
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08=| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Ť Čeng
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Makarova
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= A Jakimova
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= G Voskobojeva
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= E Daniilidou
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= K Knapp
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= E Baltacha
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Kirilenko
| RD1-score16-1=78
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= P Hercog
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=0r
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= C Suárez Navarro
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Soler Espinosa
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=5

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Ť Čeng
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= G Voskobojeva
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= K Knapp
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Kirilenko
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=5

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= K Knapp
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (odstoupily)
  Sania Mirzaová /  Anastasia Rodionovová (semifinále)
  Jaroslava Švedovová /  Galina Voskobojevová (finále)
  Jarmila Gajdošová /  Andrea Hlaváčková (čtvrtfinále, odstoupily)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=Alt
| RD1-team01= E Cabeza Candela  B Luz
| RD1-score01-1=62
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Kops-Jones  A Spears
| RD1-score02-1=77
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= K Barrois  J Wöhr
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Panova  H Watson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= J Gajdošová  A Hlaváčková
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[11]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Foretz Gacon  K Jans-Ignacik
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[9]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ť-žung Čuang  Š Čuang
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= M Moura  J Vale Costa
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= J Ivanova  MJ Koehler
| RD1-score09-1=67
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[4]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= N Bratčikova  D Jurak
| RD1-score10-1=79
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=[10]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= ME Camerin  K Knapp
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= J Švedova  G Voskobojeva
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=  A Medina Garrigues
| RD1-score13-1=65
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[9]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= L Lee-Waters  M Moulton-Levy
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[11]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= E Daniilidou  A Klepač
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3=[5]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S Mirza  A Rodionova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=65
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= R Kops-Jones  A Spears
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Panova  H Watson
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= J Gajdošová  A Hlaváčková
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ť-žung Čuang  Š Čuang
| RD2-score04-1=w/o
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= N Bratčikova  D Jurak
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06= J Švedova  G Voskobojeva
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= S Mirza  A Rodionova
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= A Panova  H Watson
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ť-žung Čuang  Š Čuang
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2='6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Portugal Open